ФК Зулте Варегем () је фудбалски клуб из Варегема, Белгија. Клуб је основан 1950. године и тренутно се такмичи у Првој лиги Белгије. Зулте домаће утакмице игра на стадиону Регенбог, који има капацитет од 10.200 места.

Успеси 
Прва лига Белгије:
Други (1): 2012/13.
Друга лига Белгије:
Првак (1): 2004/05.
Куп Белгије:
Освајач (1): 2005/06.
Суперкуп Белгије:
Финалиста (1): 2006.

Зулте Варегем у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

З